Zawody pucharu świata w biathlonie w Novym Měscie były siódmymi w sezonie 2014/2015 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywano między 6 a 8 lutego 2015. Rywalizacja odbywała się w sztafecie mieszanej, sprincie oraz w biegu pościgowym oraz po raz pierwszy w pojedynczej sztafecie mieszanej.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Sztafeta mieszana

Wyniki

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Pojedyncza sztafeta mieszana

Sztafeta mieszana

Klasyfikacje po zawodach w Novym Mescie

Przypisy

Bibliografia 
 

Nove Mesto
2015 w Czechach